Az Arétász arab eredetű görög férfinév, négy ókori nabateus királynak a Bibliában is előforduló neve. (Arabul eredetileg حارث – Ḥāriṯ, magyarosan Hárisz, görögül pedig Αρέθας – Arethasz). Jelentése: földműves, szántóvető.



Gyakorisága
Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 október 24.

Híres Arétászok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (A, Á)
Férfikeresztnevek (A, Á)
Arab eredetű magyar férfikeresztnevek